Das Fraueneinzel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking wurde vom 18. bis 22. August in der Peking University Gymnasium ausgetragen.

Setzliste 
Die Setzliste wurde basierend auf der ITTF-Weltrangliste mit Stand des 1. Juli 2008 erstellt. Dabei durften maximal drei Spielerinnen pro Nation antreten. Die besten 16 Spielerinnen waren direkt für die dritte Runde gesetzt. Die Spielerinnen zwischen Platz 17 und 32 der Setzliste waren für die zweite Runde gesetzt.

Ergebnisse 

Tischtenniswettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2008